Ronca kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Ronca,

Italien 

 Roncà, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar